Diocèse de Saint-Jean peut désigner l'un ou l'autre de trois diocèses catholiques du Canada :

 Le diocèse de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, dans la province du Nouveau-Brunswick
 Le diocèse de Saint-Jean–Longueuil, dans la province de Québec
 L’archidiocèse de Saint-Jean, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador